Flaxton – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Flaxton – wieś w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w dystrykcie Ryedale